В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Кеті Джордан і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гана Мандлікова 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура-Хаясі (2-ге коло)
 Алісія Молтон /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гана Мандлікова (фінал)

 Крістіан Жоліссен /  Марселла Мескер (чвертьфінал)
 Енн Гоббс /  Кеті Горват (1-ше коло)
 Розалін Нідеффер /  Беверлі Моулд (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз /  Гелена Сукова (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)